Кахново —  деревня в Псковской области, Звонская волость Опочецкого района
 Кахново —  деревня в Псковской области, Бережанская волость Островского района
 Кахново —  деревня в Псковской области, Бережанская волость Островского района, в части бывшей (до 2010) Рубиловской волости с центром в д. Дубки